Петър (Петру̀ш, Ту̀ше) Андонов Чопов е български революционер.

Биография 
Туше Чопов е роден в 1897 година в Кукуш, тогава в Османската империя в семейството на фурнаджията Андон Чопов и сестрата на Гоце Делчев, Руша Чопова. При избухването на Балканската война заедно с майка си, братята си Владимир и Тодор и вуйчо си Христо е доброволец в Македоно-одринското опълчение. След опожаряването на Кукуш през Междусъюзническата война емигрира в България, като се установява първоначално в София, а по-късно в Горна Джумая. Брат му Тодор загива в Септемврийското въстание в 1923 година. В 1924 година Чопов е арестуван в София за антидържавна дейност. Освободен е след няколко месеца, но на гарата отново е арестуван. Освободен е след намесата на Туше Делииванов и други дейци на ВМОРО. След прибирането му в Горна Джумая е отново арестуван. След освобождаването му в 1925 година с майка си се установява в София. Присъединява се към ВМРО (обединена). Издадена му е смъртна присъда, заменена след ходатайство на майка му с експулсиране от страната. Установява се във Франция, а по-късно в Австрия.

Завръща се в България в 1931 година след амнистията, издадена от правителството на Народния блок. Отваря кафене „Средец“ срещу Народния театър, което става средище на леви интелектуалци – Никола Вапцаров, Атанас Романов, Ламар, Жак Натан, Венко Марковски, Камен Зидаров, Димитър Чавдаров-Челкаш.

Умира в 1959 година.

Женен е за Христина Георгиева от Кукуш, дъщеря на загинал в 1901 година четник на Христо Чернопеев, която работи като телефонистка в София.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Участници в Септемврийското въстание
Родени в Кукуш
Македоно-одрински опълченци
Дейци на ВМРО (обединена)
Починали в София
Български имигранти от Македония в София